Корунья-дель-Конде ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро. Занимает площадь 32 км². Население — 132 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 85 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial de Coruña del Conde y de la Asociación Recreativo-Cultural Diego Marín.
 Página de Jorge Serrano Pérez sobre Coruña del Conde.
 Página oficial de la ciudad romana de Clunia.
 Coruña del Conde en la web de la Diputación Provincial de Burgos.
 Coruña del Conde en el Catastro de Ensenada (1749)
 Entrada de Coruña del Conde en el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar de Pascual Madoz (1845—1850)
 Página web de la Bodega Alberto Lòpez Calvo en Coruña del Conde

Муниципалитеты Бургоса